Il doppio del St. Petersburg Open 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Daniel Nestor e Kevin Ullyett erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Denis Golovanov e Evgenij Kafel'nikov hanno battuto in finale 7–5, 6–4 Irakli Labadze e Marat Safin.

Teste di serie
 Jiří Novák /  David Rikl (quarti di finale)
 Martin Damm /  David Prinosil (quarti di finale)
 David Adams /  Dominik Hrbatý (semifinali)
 Thomas Shimada /  Myles Wakefield (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

St. Petersburg Open 2001
ATP Tour 2001